Les élections municipales dans les Côtes-du-Nord ont eu lieu les  et .

Maires sortants et maires élus

Résultats dans les communes de plus de

Dinan 
 Maire sortant : René Benoit (UDF-PR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Guingamp 

 Maire sortant : Maurice Briand (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Plérin 
 Maire sortant : Jean-Paul Gicquel (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Saint-Brieuc 
 Maire sortant : Claude Saunier (PS)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 1989
 Liste des communes des Côtes-du-Nord
 Liste des anciennes communes des Côtes-du-Nord

Côtes-du-Nord
Municipales, 1989